La Route nationale 12 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 12 en Afrique du Sud ;
 Route nationale 12 (ou « route de la Kabylie ») en Algérie ;
 Route nationale 12 en Argentine ;
 Route nationale 12 en Belgique ;
 Route nationale 12 au Burkina Faso ;
 Route nationale 12 au Cameroun;
 Route nationale 12 au Congo-Kinshasa;
 Route nationale 12 à Djibouti ;
 Route nationale 12 en Estonie ;
 Route nationale 12 en Finlande ;
 Route nationale 12 en France ;
 Route nationale 12 en Guinée ;
 Route nationale 12 en Italie ;
 Route nationale 12 au Luxembourg ;
 Route nationale 12 à Madagascar ;
 Route nationale 12a à Madagascar ;
 Route nationale 12 au Maroc ;
 Route nationale 12 en Pologne ;
 Route nationale 12 en Slovaquie ;
 Route nationale 12 en Slovénie ;
 Route nationale 12 en Tunisie ;
 Route nationale 12 au Viêt Nam.

Voir aussi